Carrazedo ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Carrazedo (Amares)
 Carrazedo (Bragança)